Gadó János (1946–) fizikus 
 Gadó János (1958–) szociológus, újságíró